Юрях-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Юрях-Кюель — озеро, на левом берегу р. Алдан, Республика Саха (Якутия), координаты 63°18’с. ш. 133°06’в. д..
 Юрях-Кюель — озеро, на правом берегу верхнего течения р. Хоргоччума, юго-восточнее озера Улахан-Конгдокут, Республика Саха (Якутия), координаты 65°23’с. ш. 120°44’в. д..

Примечания

См. также 
Юрях-Кёлюете